Arthur Hughes puede referirse a:
 Arthur Hughes (actor) (1894-1982), actor teatral y cinematográfico estadounidense.
Arthur Hughes (artista) (1831–1915), pintor inglés.
Arthur Hughes (futbolista) (1883–1962), futbolista inglés.